Гладыш шершавый () — вид травянистых растений рода  семейства , встречается в умеренном поясе Старого Света.

Применение 
Из семян или из цветов в период цветения получают эфирное масло. В Швейцарии корень растения используют как пряность.

Интересные факты 
В Сербии гладыш шершавый называют расковник, придавая ему магическую силу этого мифологического растения.

Примечания 

Зонтичные